Olympia(trieb)zug oder Olympia(trieb)wagen steht für folgende, im Vorfeld von Olympischen Spielen gebaute S-Bahn-Triebwagen:
 DR-Baureihe ET 166 der S-Bahn Berlin, Baujahr 1936
 DB-Baureihe 420 der S-Bahn München, Baujahre ab 1969